Кры́мская кампа́ния ():

 Крымские походы (1687 и 1689) — военные походы русской армии против Крымского ханства.
 Крымская кампания Суворова (ноябрь 1776 — осень 1777; май 1778 — май 1779), с последовавшим присоединением Крыма к Российской империи (1783).
 Крымская война (1853—1856) — между Российской империей и коалицией из Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

См. также 
 Крымская операция (значения)
 Путешествие Екатерины II в Крым (Таврический вояж; 2 января 1787 — 11 июля 1787)